Il doppio del torneo di tennis Cairo Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Karsten Braasch che hanno battuto in finale Álex López Morón e Albert Portas 7-63, 6-4.

Teste di serie

 Álex López Morón /  Albert Portas (finale)
 Tomas Behrend /  Karsten Braasch (Campioni)

 Leonardo Azzaro /  Potito Starace (primo turno)
 Stefano Galvani /  Jurij Ščukin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cairo Open 2002